Николай Павлович Топчий (; 17 декабря 1905, Харьков, Российская империя — 1973, Киев, Украинская ССР) — советский и украинский  игрового и документального кино.
Член Союза кинематографистов УССР.

Биография 
После окончания технического отделения Одесского государственного техникума кинематографии, с 1929 по 1934 год работал на Одесской кинофабрике ВУФКУ, затем — на «Киевской студии „Украинфильм“», на Украинской студии хроникально-документальных фильмов (1944—1945).

В студенческие годы был задействован в фильмах «Мельница на опушке» (1928), где выступал и как один из операторов, и как актёр массовки. После, снимает свои самостоятельные фильмы «Волчий хутор» (1930), «Огненная месть» (1931) – оба по произведениям писателя Николая Ятко. Ключевым эпизодом для него в это время становится работа ассистентом мастера-оператора Алексея Калюжного во время работы над фильмом режиссёра Ивана Кавалеридзе «Ливень» (1929). После отъезда Калюжного с Украины продолжал сотрудничать с Кавалеридзе как его главный оператор. В следующем году снимает фильм "Штурмовые ночи", где широко использует конструктивистские ракурсы, выражает монументальность замысла фильма. Продолжает работать и над следующими экспериментальными лентами Кавалеридзе «Колиивщина» (1933) и «Прометей» (1936). Во время цензурного разгрома последнего из этих фильмов, вынужден публично осудить своего режиссёра. Благодаря этому остается в профессии.

Во время Великой Отечественной войны — фронтовой оператор. С 1944 года снимает документальные сюжеты Украинской студии хроникально-документальных фильмов.

Весной 1945 года по сфабрикованному делу был незаконно арестован, осуждён и приговорён к 10 годам лагерей. Освобождён досрочно в 1953 году.

С 1956 года работал оператором-постановщикрм на Киевской киностудии им. А. Довженко.

Фильмография 

 1966: А теперь суди...
 1963: Бухта Елены
 1961: На крыльях песни 
 1961: Годы девичьи
 1959: Млечный путь
 1958: Лилея
 1957: Штепсель женит Тарапуньку
 1957: Дорогой ценой
 1944: Победа на Правобережной Украине (документальный)
 1944: «Київ», «Дніпробуд», «25 років українського радянського театру», «25 років радянської Академії Наук» (документальные)
 1940: Ветер с Востока
 1939: Истребители
 1939: Эскадрилья № 5
 1936: Прометей
 1933: Колиивщина
 1931: Штурмовые ночи
 1931: Волчий хутор
 1930: Чёрный бор
 1930: Перекоп
 1930: Болотные огни
 1929: Ливень
 1927: Поединок

Литература 
Топчій Микола Павлович // Шевченківська енциклопедія: — Т. 6: Т—Я : у 6 т. / Гол. ред. М. Г. Жулинський. — Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. — С. 284-285.

Ссылки 
 
Николай Топчий

Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Репрессированные в СССР